Mäkräsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäkräsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Mäkräsaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Mäkräsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 

Robotskapade Finlandförgreningar